Ermida da Memória (Sesimbra) — no conjunto do Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel
 Ermida da Memória (Nazaré)

Desambiguações de templos